Falloux ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred de Falloux (1811–1886), französischer Historiker und Politiker, Namensgeber der Loi Falloux
 Frédéric de Falloux du Coudray (1815–1884), französischer Kardinal
 Hervé Falloux (* 1960), französischer Comédien